

Technologie 
 en héraldique, la bande est une pièce (héraldique). 
 en électronique et en électromagnétisme :
 Bande passante
 Bande de fréquences : bandes L, C, S, Ku, X, etc.
 Bande FM
 Bande AM
 en physique du solide :
 bande de valence
 bande interdite
 bande de conduction
 en astronomie, bande spectrale (bandes U, B, V, I)
 en audio et vidéo, 
 bande magnétique, support d'enregistrement sonore ou vidéo
 en informatique,
 bande perforée
 bande magnétique, média de sauvegarde de données
 en cinématographie
 une bande-annonce est une courte séquence montrant quelques extraits d'un film pour susciter chez le spectateur l'envie de le regarder
 bande son
 bande dessinée
 une bande est une suite de cases, disposées sur une ligne.
 terme de billard
 dans le domaine maritime, la bande est une inclinaison transversale
 en construction routière :
 bande sonore  
 bande rugueuse

Zoologie 
 en ornithologie, la bande est le rassemblement plurispécifique d'oiseaux en rondes.

Sociologie 
 en ethnologie, le terme désigne une communauté constituée de quelques dizaines de personnes, par exemple au Canada, une bande (indienne) est une communauté (amérindienne), voir chefferie, tribu,etc.
 en domaine militaire, compagnie militaire formée de volontaires, ou de serfs affranchis, mis sur pied par le souverain ou par les communes (voir milice communale, bande de Picardie). Une « bande » est formée de 500 hommes vers 1400, 300 à 400 hommes vers 1470, 500 à 600 hommes vers 1510... 
 en matière de sécurité : bande armée, bande criminelle (gang : bande à Baader, bande à Bonnot …)
 en musique, une bande est un groupe d'instruments déclinés en consort (ensemble musical).

Toponymie 
 Bande, section de la commune belge de Nassogne située en Région wallonne dans la province de Luxembourg.
 Bande est une commune espagnole de la Province d'Ourense en Galice.

Band 
 En musique, un big band est un orchestre de jazz.
 Band Aid
 Band of Brothers (série TV)
 Band of Gypsys l'album de Jimi Hendrix.
 Dazz Band est un groupe de funk.
 Fat Larry's Band est un groupe de funk.
 The Band groupe de rock canadien.
 The Gap Band est un groupe de funk.
 Band, une commune roumaine du județ de Mureș.
 « BAND » : acronyme de «  », regroupant les opposants à l'origine dinosaurienne des oiseaux. Voir l'origine des oiseaux.
 Band fait référence à Rede Bandeirantes, un réseau de télévision Brésil.

Homonymie de toponyme